Niemcy:
 Leer – dzielnica Horstmar
 Leer – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Leer (Ostfriesland) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Leer
 Leer – stacja kolejowa w Leer (Ostfriesland)
 Leer - miasto i dystrykt w Sudanie Południowym